TDN steht für:
 Test Deutsch als Fremdsprache
 Turkish Daily News, englischsprachige Tageszeitung in der Türkei
 1,1,6-Trimethyl-1,2-dihydronaphthalin verursacht Weinfehler
 Trial des Nations, internationales Motorrad-Trial (Sport) seit 1984
 Naval Aircraft Factory TDN-1, US-amerikanische unbemannte Drohne der Naval Aircraft Factory
 Theda Station Airport (IATA-Code), Flugplatz von Theda Station, Wyndham-East Kimberley Shire, Western Australia

TdN steht für:
 Tag der Niedersachsen, ein kulturelles Fest im Bundesland Niedersachsen
 Tour de Natur, eine jährlich stattfindende Fahrradtour für nachhaltige Verkehrspolitik

tdn steht für:
 Tondano (Sprache) (ISO-639-3-Code), philippinische Sprache in der Region von Tondano, Nordsulawesi, Indonesien

Abkürzung